Espécies de algas marinhas vermelhas:
Corallina anceps Lamarck, 1815  (sinônimo legítimo de Amphiroa anceps (Lamarck) Decaisne, 1842)
Corallina anceps Kützing, 1843 (sinônimo ilegítimo de Arthrocardia anceps (Yendo) Johansen, 1984).

Desambiguação